Ми́кельсон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Микельсон, Айлин — американская кёрлингистка.
 Микельсон, Анна (род. 1980) — американская гребчиха.
 Микельсон, Роберт Мартынович (1889—1973) — советский педагог.
 Микельсон, Тимоти (1948—2017) — американский гребец.
 Микельсон, Фил (род. 1970) — американский гольфист.